Mörken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Mörken, sjö i Alingsås kommun,  (0,5 ha)
Stora Mörken, Västergötland, sjö i Alingsås kommun,  (3 ha)
Stora Mörken, Östergötland, sjö i Linköpings kommun,  (52,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn